«1 fille & 4 types» — двадцятий студійний та дванадцятий франкомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 13 жовтня 2003 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Альбоми Columbia Records
Альбоми Epic Records
Франкомовні музичні альбоми